Айос-Эфстатиос () / Зейбеккёй () — деревня на острове Кипр, на территории частично признанного государства Турецкая Республика Северного Кипра (согласно мнению международного сообщества — в Республике Кипр).

Географическое положение 
Айос-Эфстатиос находится в северо-восточной части острова, на полуострове Карпас, на расстоянии приблизительно 15 километров к северо-востоку от Трикомо, административного центра района. Абсолютная высота — 58 метров над уровнем моря.

Население 
Численность населения деревни на 2011 год составляла 50 человек, из которых мужчины составляли 50 %, женщины — соответственно также 50 %.

Транспорт 
Ближайший гражданский аэропорт — Эрджан.

Примечания 

Населённые пункты района Аммохостос
Населённые пункты района Искеле